

Patronyme 
 Jean-Jacques Flatters (1786-1845), sculpteur néo-classique français, père du lieutenant-colonel Paul Flatters.
 Paul Flatters (1832-1881), militaire et explorateur français, chef de la mission Flatters, massacré avec ses hommes par des Touaregs dans le Sahara.

Lieux 
 Bénairia, anciennement Flatters, en Algérie.
 Bordj Omar Driss, anciennement Fort Flatters.